Багавудин Расулович Алиев (род. 20 июня 1955, Дышни-Ведено, Веденский район, ЧИАССР) — российский профессиональный дипломат, Генеральный консул Российской Федерации, член Союза журналистов России, автор ряда монографий.

Биография 
Выходец из селения Акнада Цумадинского района Республики Дагестан. Окончил школу-интернат г. Иваново. 
На дипломатической службе - с 1987 года, более четверти века работал на ответственных дипломатических должностях в посольствах СССР и России в Сирии, Ливии, Саудовской Аравии, постоянном представительстве России при Организации исламского сотрудничества. В разное время работал в госкомитете по внешнеэкономической деятельности и министерстве по национальной политике и внешним связям Республики Дагестан. 
В 2012-2016 гг. - руководил представительством МИД России в Махачкале.

Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова в 1981 г., Высшие дипломатические курсы при Дипломатической академии МИД РФ. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, соотносится воинскому званию генерал-майора. 
Кандидат исторических наук. Владеет арабским и английским языками.

С 10 февраля 2016 года — Генеральный консул Российской Федерации в Джидде, Саудовская Аравия.

С 9 октября 2019 года Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, соответствует званию Генерал-лейтенанта.

Награды 
 Грамота Оргкомитета Олимпиады-80 в Москве,
 Медаль «200 лет МИД России»,
 Медаль «200 лет Консульской службе МИД России»,
 Почетная грамота Главы Республики Дагестан,
 Почетная грамота Правительства Республики Дагестан
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (20 июля 2020) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу.

Дипломатический ранг  
 Советник 1 класса, присвоенный в апреле 2018 г.
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса (9 октября 2019 г.)

Семья 
Женат, имеет сына, трех дочерей и пять внуков.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте Консульства России в Джидде

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Дипломаты СССР
Дипломаты России
Консулы России в Джидде